Jean-Baptiste Rousseau, dit Saint-Jean, est né quand le Québec était toujours une colonie française, mais il devint un des marchands et traducteurs les plus importants du Haut-Canada quand il fut sous administration britannique. Son père, Jean-Bonaventure Rousseau, était marchand de fourrures opérant dans les alentours du lac Ontario, et ainsi a appris les langues des  peuples des Premières Nations locales.

Biographie 

Jean-Baptiste Rousseau est né le  à Sault-au-Récollet, aujourd'hui Montréal. Alors, la famille Rousseau venait de lancer ses activités commerciales autour de Toronto. En 1770, après avoir prêté serment de fidélité, Jean-Bonaventure Rousseau reçut un permis de commerce à l'embouchure de la rivière Humber, où s'arrêtaient fréquemment les peuples des Premières Nations qui voyageaient entre les Grands Lacs.  Ici, il rénova le Fort Portneuf, abandonné depuis 1750, afin d'en faire un poste de traite de fourrures. Son fils se joint à lui, et ainsi apprit les langues des Premières Nations locales avec lesquelles il commerçait. En 1774, à la mort de son père, Jean-Baptiste Rousseau se vit remit l'opération du fort, près duquel il résidait. Durant la Révolution américaine, il semble avoir tissé des liens cordiaux avec le chef Mohawk Thayendanegea, qui se battait avec lui du côté britannique.

Marchand de fourrures 

Le  Rousseau se marie avec Marie Martineau à Montréal, et en 1783, il s'établit à Kingston, alors appelée Cataraqui, pour passer les mois d'hiver. Plus tard, il divorça Marie Martineau, pour se marier avec Margaret Clyne, fille adoptive de Thayendanegea. Le premier mariage de Rousseau était sans descendance, mais ce fut lors de ce mariage que Rousseau eut six enfants, dont un s'appelle Joseph Brant (second nom du chef Mohawk), et un autre George. Durant les années 1780, Rousseau commerçait toujours autour de la Baie de Quinte et jusqu'au lac Érié. Vers 1792, le lieutenant-gouverneur du Haut-Canada, John Graves Simcoe, lui remit 500 acres (202 hectares) autour de son poste de traite, afin qu'il puisse y résider toute l'année. La même année, il devint un des premiers commerçants de York (aujourd'hui Toronto), et diversifia sa marchandise.

Fin de vie 

Rousseau était, en 1792, l'un des premiers commerçants de York (aujourd'hui Toronto), et diversifia sa marchandise. Il était aussi un des premiers marchands du Haut-Canada, et de Hamilton. Il était propriétaire (ou propriétaire en partie) de plusieurs minoteries et tavernes, à Kingston, York, Ancaster et Brantford. En 1795, après avoir refusé une autre concession territoriale autour du Humber, Rousseau déménagea à Head of the Lake (aujourd'hui le port de Hamilton). En 1796, il acquit près de  () de territoire Mohawk. Le 31 janvier de la même année, il devient franc-maçon, dans la nouvellement-formée Loge de Barton. Durant la même époque, il travaillait comme interprète pour Peter Russell. En 1797, Robert Hamilton, lieutenant du comté de Lincoln, l'a fait entrer dans la milice. Mais Rousseau gravit les échelons, il devient capitaine en 1799, puis lieutenant-colonel. Le , Jean-Baptiste Rousseau se battit durant la Bataille de Queenston Heights, à laquelle il survécut, sans être blessé. Il mourut de pleurésie, alors qu'il visitait le Fort George, à Niagara-on-the-Lake, et a été enterré avec les honneurs militaires à Niagara.

Annexes

Bibliographie 

 .
 .

Articles connexes 
 Jean-Bonaventure Rousseau
 Fort Portneuf
 Poste de traite
 Traite des fourrures
 Haut-Canada

Notes et références 

Personnalité de la Nouvelle-France
Traducteur vers le français
Aventurier du XVIIIe siècle
Interprète du XVIIIe siècle
Interprète du XIXe siècle
Naissance en juillet 1758
Décès en novembre 1812
Décès au Haut-Canada
Décès à 54 ans
Naissance en Nouvelle-France